Песуэла () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Песуэла, Хоакин де ла (1761—1830) — испанский военный деятель, вице-король Перу в период войны за независимость.
 Песуэла-де-лас-Торрес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.